|-
| 180401 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180402 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180403 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180404 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180405 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180406 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180407 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180408 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180409 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180410 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180411 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180412 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180413 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180414 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180415 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180416 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180417 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180418 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180419 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180420 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180421 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180422 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180423 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180424 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180425 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180426 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180427 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180428 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180429 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180430 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180431 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180432 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180433 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180434 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180435 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180436 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180437 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180438 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180439 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180440 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180441 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180442 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180443 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180444 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180445 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180446 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180447 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180448 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180449 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180450 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180451 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180452 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180453 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180454 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180455 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180456 - || 2004 CN || 3 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180457 - ||  || 12 februarie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 180458 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180459 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180460 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180461 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180462 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180463 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180464 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180465 - ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180466 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180467 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180468 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180469 - ||  || 12 februarie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 180470 - ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180471 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180472 - ||  || 13 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180473 - ||  || 13 februarie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 180474 - ||  || 10 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180475 - ||  || 10 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180476 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180477 - ||  || 14 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 180478 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180479 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180480 - ||  || 10 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180481 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180482 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180483 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180484 - ||  || 13 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180485 - ||  || 13 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180486 - ||  || 14 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 180487 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180488 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180489 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180490 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180491 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180492 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180493 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180494 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180495 - ||  || 13 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180496 - ||  || 13 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180497 - ||  || 15 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180498 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180499 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180500 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-